Toxandrië, Romeinse benaming voor een gebied, dat grotendeels overeenkomt met de huidige Kempen.
 Taxandria (1994), een bekroonde langspeelfilm van Raoul Servais, 1994. 
 Taxandria (2008), een film uit 2008 van Mark Weistra. 
 Hulpverleningszone Taxandria, Hulpverleningszone in de provincie Antwerpen
 RKSV Taxandria afdeling Voetbal, een voormalige voetbalclub uit Oisterwijk.
 RKSV Taxandria afdeling Handbal, een handbalclub uit Oisterwijk.
 Taxandria (cafévoetbalclub), voetbalclub uit Essen.
 Taxandria (studentenclub), studentenclub voor Kempische studenten in Gent.
 Taxandria (voormalig land), voorloper van Hertogdom Brabant.
 Taxandria, Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen